Haplogruppe D steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe D (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe D (Y-DNA)